

Населені пункти та їхні частини
 Людвінув — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — село в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — село в гміні Наленчув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — село в гміні Божехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — село в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Людвинів — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Людвінув — село в гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Людвінув — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Людвінув — село в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Людвінув — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Людвінув — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Людвінув — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Людвінув — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Людвінув — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Людвінув — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Людвінув — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Людвінув — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Людвінув — село в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Людвінув — частина міста Понятова в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Людвінув — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Людвінув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Людвінув — частина села Сьвідер у гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — частина села Неджвиця-Косьцельна в гміні Неджвиця-Дужа Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — частина села Коцянув у гміні Понятова Опольського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — частина села Харшниця в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Людвінув — частина села Хондзинь у гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Людвінув — частина села Хоментув-Пущ у гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Людвінув — колонія в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Людвінув — колонія в гміні Ладзіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Людвінув — колонія в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Людвінув — осада в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Людвінув — осада в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Людвінув — лісова осада в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки